Guus:
 Guus Hiddink
 Guus Hoogmoed
 Guus Kuijer
 (Gustaaf) "Guus" (Stephanus Modestus) Meeuwis
 Guus van Mourik

 Guus Hiddink Stadium

nl:Augustus (voornaam)#Guus